Технологический институт Киото () — японский национальный университет в городе Киото, основанный в 1949 году. История Института восходит к двум школам, Киотской ремесленной средней школе, основанной в 1902 году в Есиде, и Киотской школе шелководцев, основанной в 1899 году в Кита-ку, под юрисдикцией министерства сельского хозяйства и торговли. Первая была перемещена в Мацугасаки в 1930 году и изменила свое название в 1944 году. Вторая превратилась в «Киотоскую среднюю школу шелководства» в 1914 году, и в 1944 году была переименована в «Киотоскую техническую среднюю школу шелководства». Эти два предшественника объединились в 1949 году, в связи с пересмотром системы образования, чтобы создать нынешнюю школу науки и техники. Вместе с университетом Синсю и Токийским университетом сельского хозяйства и технологии, институт является одним из трех японских исторических центров текстильных исследований. В одном только 2006 году Киотскому Технологическому институту было присвоено 28 патентов.

У института есть мацугасацкий кампус в Сакё-ку. Другой кампус находится в Укё-ку. На английском языке он известен как KIT.

Начиная с октября 2007 года, обучение в аспирантуре стало доступно на английском языке в рамках международной программы по науке и технике для специально отобранных студентов из 50 учреждений по всему миру с соглашениями об обмене.

Статистика 
По состоянию на 1 мая 2011 года в состав студенческого корпуса входили 2968 магистрантов и 1110 аспирантов, 170 из которых являются иностранными студентами из 30 стран. С 2008 по 2009 год 330 исследователей KIT путешествовали за границу, а 175 исследователей приехали в KIT из-за рубежа.

Центры и объекты кампуса 
 Кооперативный исследовательский центр
 Центр генетических ресурсов дрозофилы
 Центр инструментального анализа
 Центр экологических наук
 Центр информационных наук
 Радиоизотопная лаборатория
 Венчурная лаборатория
 Инкубационный центр
 Центр волоконной и текстильной науки
 Центр биоресурсных полевых исследований
 Центр производственных технологий
 Центр международного обмена
 Центр медицинского обслуживания
 Центральный зал
 Университетская библиотека
 Музей и архивы
 Научно-исследовательский центр дизайна

Примечания 

Организации, основанные в 1949 году в Японии
Университеты Киото
Технологические университеты